

Personnalités 

 Jean-Luc Le Moign, musicien breton ;
 Pierre Le Moign' (1913-1974), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Pierre Marie Le Moign (1824-1902), homme politique français, député des Côtes-du-Nord ;
 Yves Le Moign', comédien français.

Voir aussi